Roda JC stond in het seizoen 2005/06 na de competitie van 34 wedstrijden op de achtste plaats in de Eredivisie met 50 punten (15 overwinningen, 5 gelijke spelen en 14 nederlagen) en een doelsaldo van 57-54.

Daarmee plaatste de club zich voor de play offs waarin het in de eerste ronde met een 0-0 gelijkspel thuis en een 1-0 nederlaag uit (eigen doelpunt van Vincent Lachambre) werd uitgeschakeld door sc Heerenveen en daardoor uiteindelijk op de achtste plaats eindigde. Simon Cziommer en Andres Oper werden clubtopscorer in de competitie met beiden acht doelpunten, vóór Sergio met zeven treffers.

Trainer/coach was Huub Stevens, die terugkeerde op het 'oude nest'. Aanvaller Arouna Koné vertrok na twee competitiewedstrijden (twee doelpunten) tussentijds naar PSV. Voor de komst van Stevens had de club al twee spelers vastgelegd: middenvelder Charlie van den Ouweland van FC Den Bosch en doelman Bram Castro van Sint Truiden. Stevens nam verdediger Alexander Voigt mee van zijn voormalige werkgever 1. FC Köln. Ook aanvaller Dirk Jan Derksen keerde terug op vertrouwde bodem, net als verdediger Lachambre die eerder was verhuurd aan FC Eindhoven.

De club schakelde in de KNVB beker achtereenvolgens SV Triborgh, Rijnsburgse Boys, Go Ahead Eagles, Feyenoord en Helmond Sport uit en strandde in de halve finale op Ajax. De Estische centrumspits Andres Oper werd in de bekerserie topscorer met vijf doelpunten, vóór Sergio en Edrissa Sonko met beiden drie doelpunten.

Roda JC schakelde in de Intertoto eerst FC Slovan Liberec uit. Op het 1-1 gelijkspel in Tsjechië volgde een 0-0 gelijkspel op eigen veld, waarna de club in de tweede ronde werd uitgeschakeld door CF Valencia. In Spanje werd met 4-0 verloren, thuis bleef het elftal van Stevens steken op een bloedeloos gelijkspel: 0-0.

In de winterstop kwam verdediger Jan-Paul Saeijs over van ADO Den Haag. Tevens huurde Roda JC de aanvallende middenvelder Simon Cziommer van FC Schalke 04. De clubloze Humphrey Rudge werd voor een half jaar vastgelegd als achtervanger in de verdediging. László Bodnar daarentegen vertrok tussentijds, evenals Predrag Filipović, Dirk Jan Derksen, Diego Jongen en Charlie van den Ouweland.

Intertoto Cup

Eredivisie

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook
Lijst van spelers van Roda JC

Roda JC Kerkrade naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2005/06